Ricaurte peut désigner :

Toponymes

Ricaurte : une municipalité située dans le département de Nariño ;
 Ricaurte : une municipalité située dans le département de Cundinamarca.

Ricaurte : l'une des 9 municipalités de l'État de Cojedes ;
 Ricaurte : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Mara dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme